Zoukou bezeichnet:

 Zoukou (Djidja), Arrondissement in der Kommune Djidja im Département Zou, Benin
 Zoukou (Zogbodomey), Arrondissement in der Kommune Zogbodomey im Département Zou, Benin